Појам Оберн може да се односи на:
Оберн (Алабама), град у САД у држави Алабама
Оберн (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Оберн (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
Оберн (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
Оберн (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
Оберн (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
Оберн (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
Оберн (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
Оберн (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
Оберн (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Оберн (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Оберн (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Оберн (Мејн), град је у америчкој савезној држави Мејн
Оберн (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
Оберн (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
Оберн (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
Оберн (Северна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Дакота